Boda János (1871-1933) kanonok, annunciáta nővérek magyarországi kongregációjának megalapítója    
Boda János (1924-1998) orvos, geográfus, akiről hegyet neveztek el az Antarktiszon  
Boda János (1941) építőmérnök, környezetvédelmi szakmérnök  
Boda János (1951) Magyar Népköztársaság Állami Díjas villamos üzemmérnök az MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézetében  [http://epa.oszk.hu/00300/00342/00027/dijak9112.html
Boda János (1972) táncművész, koreográfus